Wapen van Ambt Delden
Wapen van Stad Delden